Delmont, une ville du comté de Douglas au Dakota du Sud.
 , une communauté non incorporée du comté de Cumberland, dans le New Jersey.
 , une communauté non incorporée du comté de Fairfield, dans l'Ohio.
 Delmont, un borough du comté de Westmoreland, en Pennsylvanie.

 Édouard Delmont, un acteur français.